Ла Пагва има више значења:

 Ла Пагва (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пагва (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пагва (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пагва (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пагва (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пагва (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пагва (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пагва (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику